Список венецианских дожей — хронологический (по времени ношения титула) перечень имён дожей Венеции, правивших городом и прилегающими территориями с 697 по 1797 год.

В течение более чем тысячи лет главой государства и лидером Венецианской республики был правитель, титул которого именовался — дож (). Название титула произошло от латинского дукс (), что значит «вождь».

Развитие титула сквозь годы истории интересно и разнообразно. Изначально дожи избирались как наместники Византийской империи. К этому времени относится период упразднения титула, с 737 по 742 год, когда вместо дожей Венецией поочерёдно, сроком в один год, правили «военные магистры» (): Доменико Леоне, Феличе Корниола, Теодато Ипато, Джовиано Чепанико и Джованни Фабричако.

При обретении Венецией самостоятельности были попытки установить наследственную передачу должности и таким образом трансформировать республику в монархию. Дважды вместо дожей правили регенты: Доменико Трибуно в 911—912 году и Орсо Орсеоло в 1031—1032 году, а с 23 декабря 1629 года по 18 января 1630 года место дожа Венеции оставалось вакантным.

В дальнейшем власть дожа все больше ограничивалась и становилась номинальной, пока в 1797 году Наполеон не отменил выборы и упразднил титул.

На пост дожа избирались, как правило, наиболее уважаемые представители республики, из числа знатных венецианских семей. Всего в истории Венеции было 120 дожей. Ниже приведён список дожей Венецианской республики, отсортированный по времени их правления.

Дожи Венеции

Самые продолжительные правления 
 65-й дож Франческо Фоскари — 34,5 года
 7-й дож Маурицио Гальбайо — 33 года
 30-й дож Доменико I Контарини — 30 лет
 13-й дож Пьетро Традонико — 28 лет
 17-й дож Пьетро Трибуно — 24 года
 42-й дож Пьетро Дзиани — 23,5 года
 49-й дож Пьетро Градениго — 22 года
 1-й дож Паоло Лучио Анафесто — 20 лет
 18-й дож Орсо II Партечипацио — 20 лет
 43-й дож Якопо Тьеполо — 20 лет
 75-й дож Леонардо Лоредано — 19 лет

См. также 
 Дож
 Венецианская республика

Примечания

Литература

Ссылки 
  
  
  

Венеция
Дожи